Hans Weber (futbolista) (1934 - 1965), futbolista suís
 Hans Weber (motociclista) (1941 - 1969), motociclista alemany